De Paolis ist der Familienname folgender Personen:
 Luciano De Paolis (* 1941), italienischer Bobsportler
 Riccardo De Paolis (1854–1892), italienischer Mathematiker
 Velasio De Paolis (1935–2017), italienischer Kurienerzbischof